Naselja:
 Goričani (Golubovci, Crna Gora), općina Golubovci, Crna Gora
 Goričani (Čačak, Srbija), općina Čačak, Srbija